Academy of Ancient Music, orquestra d'instruments antics amb seu a Cambridge, Anglaterra
 Associació Americana de Museus, organització sense ànim de lucre que agrupa museus dels Estats Units
 Moviment d'alliberament animal (del seu nom en anglès Animal Advocacy Movement), moviment social que propugna el reconeixement dels drets dels animals
 Asociación de Archiveros de la Comunidad de Madrid, associació professional dels arxivers de la comunitat de Madrid
 Asociación Atlética Moratalaz, club d'atletisme de Madrid
 Agrupació Astronòmica de Manresa, agrupació d'astrònoms aficionats (http://www.astromanresa.cat/).
 Míssil aire-aire (del seu nom en anglès Air-to-Air Missile), míssil dissenyat per a ésser llançat entre aeronaus
 Auditoria Ambiental Municipal, instrument de planificació de la qualitat ambiental a nivell municipal